Ярослав Игоревич Королёв (род. 7 мая 1987, Москва) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
В сезонах 2002/2003 и 2003/2004 выступал за саратовский клуб «Автодор»; в 2003 году в составе Сборной России по баскетболу среди юниоров (до 16 лет) стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

В сезоне 2004/2005 игрок клуба ЦСКА. Чемпион России (2005), обладатель Кубка России (2005), участник Финала Четырёх Евролиги (2005).

В 2005 году выбран в первом раунде драфта НБА под высоким 12-м номером клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

В 2007 году контракт с Королёвым, проведшим за два сезона лишь 34 игры в НБА, не был продлён руководством «Клипперс», и игрок вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Динамо».

В ноябре 2009 года Королёв был выбран в четвёртом раунде драфта лиги развития НБА командой «Альбукерке Тандербёрдс», 19 января 2010 года его обменяли в «Рино Бигхорнс». В июле 2010 года подписал контракт с испанским клубом «Гранада».

В сезоне 2011/12 подписал контракт с испанским клубом «Сан Себастьян» по состоянию на 30 декабря 2011 года в тренировочно-соревновательном процессе не участвует, реабилитируется после серьёзной травмы и операции на колене.

Сезон 2012/2013 начал в испанском клубе «Лагун Аро», где в среднем набирал по 3,9 очка за игру, однако уже в конце ноября 2012 года контракт был расторгнут.

В декабре 2016 года Королёв объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет:

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «БК Спартак»
 Ярослав Королёв на сайте БК «Динамо» Москва
 Ярослав Королёв на сайте НБА

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Гранада»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»